Osoby o tym nazwisku:
 Antonin (Granowski) –  prawosławny duchowny
 Franciszek Juliusz Granowski – polski wydawca i redaktor encyklopedii
 Teodor Granowski – katolicki duchowny
 Timofiej Granowski – rosyjski historyk 
 Wincenty Granowski – polski urzędnik, dyplomata, wojskowy